My Eyes Have Seen – album Odetty wydany w roku 1959.

Utwory

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1959
Albumy folkowe
Albumy Vanguard Records